

Aziende 
 Puch-Werke – società austriaca costruttrice di biciclette, motori, motociclette e automobili con sede a Graz
 Steyr-Daimler-Puch – conglomerato austriaco attivo in vari campi industriali con sede a Steyr

Persone 
 Edson Puch (1986) – calciatore cileno
 Johann Puch (1862-1914) – ingegnere e imprenditore austriaco
 Marc Benjamin Puch (1977) – attore tedesco
 Pepo Puch (1966) – cavaliere austriaco
 Reinhard Puch (1947) – pittore tedesco
 Robledo Puch (1952) – serial killer argentino

Geografia

Austria 
 Puch – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Puch – ex comune ora frazione di Waidhofen an der Thaya, città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Puch – frazione di Weißenstein, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Puch bei Hallein – comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Puch bei Weiz – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Francia 
 Le Puch – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Puch-d'Agenais – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)

Germania 
 Puch – ex comune ora frazione di Fürstenfeldbruck, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Puch – frazione di Markt Indersdorf, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Altro 
 Johann Puch Museum Graz – museo della città di Graz (Austria)
 Puch S4 – modello di motocicletta prodotto della Steyr-Daimler-Puch

Pagine correlate 
 Puc
 Puck
 Puk